St. Stephen, St Stephen oder Saint Stephen steht für:

 Heiliger Stephan – mehrere Heilige

 St Stephen (Hertfordshire), City and District of St Albans, England 
 St. Stephen (New Brunswick), Kanada
 St. Stephen (South Carolina), USA

 zahlreiche Kirchen, siehe Sankt Stefan #Stephanskirche

Siehe auch: 
 St. Stephens
 Sankt Stefan – dort auch zu anderen Sprachen